Бугнара () — село в Грузии, в Самтредском муниципалитете региона Имеретия, входит в состав Толебского общинного сельсовета ().

Село находится на правом берегу реки Хевистскали (левый приток Риони) на высоте 15 м над уровнем моря, расположено в 19 км от райцентра — города Самтредиа.

По данным переписи населения 2002 года, в деревне проживало 348 жителей. По данным на 2014 год, в селе проживало 249 жителей, грузины составляют 100 % населения.

Ссылки 
 უნივერსალური ენციკლოპედიური ლექსიკონი: (3 ტომად) / შეადგინა ალექსანდრე ელერდაშვილმა. - I-ლი გამოც.. - (თბ.) : ფანტაზია, 2006. - 28 სმ.(MFN: 136149)

Примечания 

Населённые пункты Самтредского муниципалитета